Charles Thévenin (1764-1838), peintre et graveur français ;
 Chloé Thévenin, connue comme « Chloé », est une compositrice et DJ de musique électronique française ;
 Claude Antoine Thévenin (né en 1786), homme politique français ;
 Évariste Thévenin (1824- ?) : vulgarisateur scientifique français ;
 Freddy Thévenin (né en 1977), coureur d'ultra-trail français ;
 Henri Thévenin (1922-1993), compositeur et écrivain français ;
 Jacques Jean Thévenin (1732-1813), architecte français ;
 Léon Charles Thévenin (1857-1926), ingénieur français, auteur du Théorème de Thévenin ;
 Marc Thévenin (1966-), coureur cycliste français ;
 Marie Anne Rosalie Thévenin (1819-1892), peintre française ;
 Nicolas Thévenin (né en 1958), religieux catholique français ;
 René Thévenin (1877-1967), écrivain populaire français ;
 Thierry Thévenin (né en 1965) paysan herboriste

Voir aussi 
 Affaire Thévenin, décès de Jean-Pierre Thévenin en 1968 au commissariat de Chambéry.

Patronyme français